Långsjögöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långsjögölen, Småland, sjö i Eksjö kommun, 
Långsjögölen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn